Wild Horses steht für:

 ein Musikstück der Rolling Stones: Wild Horses (Lied)
 die US-amerikanische Countryband Wild Horses (Countryband)
 die ehemalige US-amerikanische Glam-Metal-Band Wild Horses (Metal-Band)
 eine ehemalige englische Rockband gegründet von Brian Robertson und Jimmy Bain siehe Wild Horses (Rockband)
 einen Roman von Dick Francis:  in deutscher Übersetzung: Zügellos (Roman) von 1994 bzw. 1996
 einen Film von 1998, Drehbuch Soleil Moon Frye: Wild Horses (1998)
 einen Film von 2015: Wild Horses (2015)